3 miejscowości w Polsce: 
 Postolin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Postolin – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum
 Postolin – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum